Дйондо Діарасуба (? — 1848) — 3-й фаама (володар) держави Нафана у 1815/1820—1848 роках.
 Доссо Діарасуба (? — 1820) — 2-й фаама (володар) держави Нафана у 1760—1815/1820 роках.
 Кома Діарасуба (? — 1760) — засновник держави Нафана, фаама (володар) у 1720—1760 роках.